35-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 12 по 16 октября 1955 года в Мюнхене (ФРГ). В нём приняли участие 78 спортсменов из 15 стран. Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок). Этот турнир был проведён в рамках 32-го чемпионата мира.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — , «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1955
Чемпионаты Европы в 1955 году
Октябрь 1955 года
Международные спортивные соревнования в Мюнхене
Чемпионаты Европы в ФРГ
Спорт в Германии в 1955 году
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Германии
1955 год в тяжёлой атлетике